Васильковское — название населённых пунктов на Украине:

 Васильковское — посёлок в Петропавловском районе Днепропетровской области.
 Васильковское — село в Вольнянском районе Запорожской области.

См. также 
 Васильковское сельское поселение
 Василько
 Васильков (значения)
 Васильковка (значения)
 Васильково
 Васильковский